Карташевські (також Корташевські, Кардашевські, ) — прізвище двох козацько-старшинських, а після також і дворянських родів, які за деякими джерелами могли бути одного походження.
 Карташевські — нащадки полтавського протопопа Івана Карташевського.
 Карташевські — нащадки військового товариша Захарія Карташевського.

Також існував слобожанський рід, та імовірна гілка вищезазначених Карташевських — Кардашевські.

Примітки